Dmitri Jirnov (né en 1977), diplomate russe, ambassadeur de la fédération de Russie en Afghanistan.
 Sergueï Jirnov (né en 1961), ancien espion soviétique puis russe, auteur, journaliste et spécialiste en relations internationales, réfugié en France.